Nena puede referirse a:

 Nena, cantante alemana;
Nena, banda alemana de los 80;
 Nena Daconte, grupo musical español;
 Nena, cuplé popularizado por Sara Montiel
 Nena, canción de Miguel Bosé;
 La Nena, canción de Ricardo Arjona;
 Nena, supercontinente;
 Nena, tribu tanzana;
 Olavo Rodrigues Barbosa, apodado Nena (1923-2010), futbolista brasileño.